|-
|(52751)||1998 KR37|| align=right|12,8|| align=right|3,146|| align=right|0,043|| align=right|22,91|| align=right|5,579||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52752)||1998 KH48|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,226|| align=right|5,70|| align=right|3,319||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52753)||1998 KG56|| align=right|15,9|| align=right|1,972|| align=right|0,055|| align=right|24,35|| align=right|2,768||MBA||27. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52754)||1998 KN62|| align=right|13,9|| align=right|3,157|| align=right|0,210|| align=right|12,72|| align=right|5,607||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52755)||1998 MU|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,266|| align=right|19,05|| align=right|5,511||MBA||16. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52756)||1998 MY3|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,056|| align=right|1,07|| align=right|3,349||MBA||18. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52757)||1998 MH4|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,184|| align=right|25,81|| align=right|3,504||MBA||23. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52758)||1998 MN8|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,234|| align=right|8,46|| align=right|3,395||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52759)||1998 MW13|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,237|| align=right|5,01|| align=right|3,728||MBA||25. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(52760)||1998 ML14|| align=right|17,5|| align=right|2,412|| align=right|0,620|| align=right|2,44|| align=right|3,746||APL PHA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52761)||1998 MN14|| align=right|17,8|| align=right|1,555|| align=right|0,225|| align=right|19,49|| align=right|1,939||AMR||25. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52762)||1998 MT24|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,651|| align=right|33,98|| align=right|3,763||APL||29. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52763)||1998 ME29|| align=right|15,9|| align=right|2,144|| align=right|0,177|| align=right|0,99|| align=right|3,139||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52764)||1998 MC33|| align=right|15,4|| align=right|2,191|| align=right|0,194|| align=right|4,18|| align=right|3,243||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52765)||1998 MA36|| align=right|16,6|| align=right|2,279|| align=right|0,238|| align=right|6,20|| align=right|3,439||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52766)||1998 MC38|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,238|| align=right|8,80|| align=right|3,300||MBA||18. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52767)||1998 MW41|| align=right|11,6|| align=right|5,319|| align=right|0,024|| align=right|12,80|| align=right|12,27||JUT||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52768)||1998 OR2|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,567|| align=right|5,87|| align=right|3,696||AMR PHA||24. julij 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52769)||1998 OF4|| align=right|15,8|| align=right|2,225|| align=right|0,162|| align=right|5,09|| align=right|3,318||MBA||26. julij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52770)||1998 OD15|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,163|| align=right|3,48|| align=right|3,506||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52771)||1998 PX|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,171|| align=right|4,50|| align=right|3,392||MBA||14. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(52772)||1998 PT1|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,151|| align=right|1,56|| align=right|3,306||MBA||14. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52773)||1998 QU12|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,205|| align=right|3,67|| align=right|3,304||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52774)||1998 QC14|| align=right|16,8|| align=right|2,528|| align=right|0,303|| align=right|6,98|| align=right|4,018||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52775)||1998 QQ18|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,219|| align=right|1,86|| align=right|3,434||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52776)||1998 QS19|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,174|| align=right|1,41|| align=right|3,554||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52777)||1998 QR21|| align=right|15,6|| align=right|2,184|| align=right|0,122|| align=right|5,70|| align=right|3,227||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52778)||1998 QV24|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,165|| align=right|4,01|| align=right|3,523||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52779)||1998 QZ29|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|6,35|| align=right|3,533||MBA||26. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52780)||1998 QK31|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,128|| align=right|7,28|| align=right|3,494||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52781)||1998 QY37|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,179|| align=right|5,73|| align=right|3,475||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52782)||1998 QA38|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,238|| align=right|1,95|| align=right|3,590||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52783)||1998 QB38|| align=right|14,2|| align=right|2,588|| align=right|0,185|| align=right|13,97|| align=right|4,163||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52784)||1998 QL38|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,156|| align=right|5,58|| align=right|3,438||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52785)||1998 QN38|| align=right|16,7|| align=right|2,333|| align=right|0,227|| align=right|2,15|| align=right|3,562||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52786)||1998 QP42|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,190|| align=right|3,44|| align=right|3,570||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52787)||1998 QJ43|| align=right|15,7|| align=right|2,200|| align=right|0,009|| align=right|7,07|| align=right|3,261||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52788)||1998 QA46|| align=right|15,0|| align=right|2,220|| align=right|0,095|| align=right|6,41|| align=right|3,308||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52789)||1998 QH47|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,133|| align=right|7,26|| align=right|3,521||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52790)||1998 QD48|| align=right|15,6|| align=right|2,259|| align=right|0,180|| align=right|3,89|| align=right|3,394||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52791)||1998 QC49|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,116|| align=right|3,63|| align=right|3,244||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52792)||1998 QY50|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,123|| align=right|6,56|| align=right|3,508||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52793)||1998 QN51|| align=right|15,1|| align=right|2,164|| align=right|0,007|| align=right|3,00|| align=right|3,182||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52794)||1998 QS51|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,127|| align=right|2,68|| align=right|3,504||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52795)||1998 QZ51|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,195|| align=right|5,39|| align=right|3,369||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52796)||1998 QA52|| align=right|15,7|| align=right|2,160|| align=right|0,129|| align=right|5,28|| align=right|3,174||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52797)||1998 QS54|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,254|| align=right|4,71|| align=right|3,550||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52798)||1998 QO55|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,162|| align=right|2,49|| align=right|3,722||MBA||26. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52799)||1998 QF56|| align=right|15,2|| align=right|2,431|| align=right|0,280|| align=right|15,96|| align=right|3,789||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52800)||1998 QT60|| align=right|13,2|| align=right|2,447|| align=right|0,350|| align=right|21,90|| align=right|3,828||MBA||29. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52801)||1998 QG63|| align=right|16,2|| align=right|2,156|| align=right|0,083|| align=right|6,46|| align=right|3,166||MBA||24. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(52802)||1998 QP67|| align=right|14,3|| align=right|2,515|| align=right|0,211|| align=right|11,03|| align=right|3,988||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52803)||1998 QO71|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,157|| align=right|5,47|| align=right|3,458||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52804)||1998 QT72|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,138|| align=right|6,22|| align=right|3,465||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52805)||1998 QT76|| align=right|14,9|| align=right|2,196|| align=right|0,086|| align=right|5,93|| align=right|3,254||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52806)||1998 QE79|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,264|| align=right|11,68|| align=right|3,477||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52807)||1998 QZ84|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,094|| align=right|5,49|| align=right|3,397||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52808)||1998 QE86|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,232|| align=right|17,22|| align=right|4,037||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52809)||1998 QQ91|| align=right|14,7|| align=right|2,155|| align=right|0,200|| align=right|5,32|| align=right|3,164||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52810)||1998 QS91|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,240|| align=right|8,46|| align=right|3,577||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52811)||1998 QJ92|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,238|| align=right|3,29|| align=right|3,508||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52812)||1998 QR92|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,267|| align=right|11,60|| align=right|3,630||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52813)||1998 QT94|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,206|| align=right|1,35|| align=right|3,511||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52814)||1998 QE98|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,257|| align=right|3,89|| align=right|3,613||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52815)||1998 QP98|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,220|| align=right|6,63|| align=right|3,669||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52816)||1998 QX98|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,211|| align=right|3,24|| align=right|3,607||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52817)||1998 QF99|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,040|| align=right|3,95|| align=right|3,333||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52818)||1998 QH103|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,219|| align=right|9,34|| align=right|4,041||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52819)||1998 QK104|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,161|| align=right|5,83|| align=right|3,540||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52820)||1998 RS2|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,203|| align=right|2,45|| align=right|3,295||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52821)||1998 RU4|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,304|| align=right|21,74|| align=right|3,715||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52822)||1998 RN6|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,156|| align=right|6,97|| align=right|3,363||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52823)||1998 RA7|| align=right|15,6|| align=right|2,145|| align=right|0,071|| align=right|2,24|| align=right|3,142||MBA||12. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52824)||1998 RN16|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,221|| align=right|6,58|| align=right|3,408||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52825)||1998 RM28|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,172|| align=right|2,77|| align=right|3,367||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52826)||1998 RK34|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,079|| align=right|6,53|| align=right|3,335||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52827)||1998 RY38|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,235|| align=right|3,16|| align=right|3,668||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52828)||1998 RP39|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,125|| align=right|4,84|| align=right|3,247||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52829)||1998 RP43|| align=right|16,1|| align=right|2,153|| align=right|0,063|| align=right|5,48|| align=right|3,159||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52830)||1998 RN46|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,242|| align=right|4,51|| align=right|3,704||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52831)||1998 RA47|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,102|| align=right|7,11|| align=right|3,326||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52832)||1998 RD49|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,156|| align=right|2,33|| align=right|3,574||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52833)||1998 RK51|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,161|| align=right|4,76|| align=right|3,450||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52834)||1998 RV53|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,162|| align=right|4,49|| align=right|3,359||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52835)||1998 RN54|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,071|| align=right|5,78|| align=right|3,527||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52836)||1998 RK55|| align=right|15,5|| align=right|2,225|| align=right|0,154|| align=right|5,04|| align=right|3,318||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52837)||1998 RL55|| align=right|15,9|| align=right|2,194|| align=right|0,125|| align=right|4,54|| align=right|3,249||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52838)||1998 RW55|| align=right|15,6|| align=right|2,233|| align=right|0,156|| align=right|4,27|| align=right|3,336||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52839)||1998 RZ55|| align=right|13,8|| align=right|2,166|| align=right|0,091|| align=right|4,02|| align=right|3,188||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52840)||1998 RF56|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,071|| align=right|2,23|| align=right|3,402||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52841)||1998 RR59|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,074|| align=right|3,58|| align=right|3,500||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52842)||1998 RV59|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,140|| align=right|6,68|| align=right|3,328||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52843)||1998 RX62|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,196|| align=right|2,77|| align=right|3,469||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52844)||1998 RB66|| align=right|14,9|| align=right|2,257|| align=right|0,061|| align=right|7,21|| align=right|3,389||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52845)||1998 RH67|| align=right|14,7|| align=right|2,229|| align=right|0,092|| align=right|3,63|| align=right|3,328||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52846)||1998 RL67|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,132|| align=right|2,66|| align=right|3,339||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52847)||1998 RU67|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,180|| align=right|2,06|| align=right|3,285||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52848)||1998 RY71|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,127|| align=right|6,66|| align=right|3,374||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52849)||1998 RU72|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,119|| align=right|2,37|| align=right|3,459||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52850)||1998 RG73|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,220|| align=right|1,70|| align=right|3,627||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52851)||1998 RR74|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,106|| align=right|6,63|| align=right|3,494||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52852)||1998 RB75|| align=right|15,0|| align=right|2,263|| align=right|0,113|| align=right|7,27|| align=right|3,405||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52853)||1998 RG76|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,153|| align=right|8,55|| align=right|3,492||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52854)||1998 RR76|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,208|| align=right|3,45|| align=right|3,696||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52855)||1998 RW76|| align=right|15,3|| align=right|2,157|| align=right|0,035|| align=right|5,11|| align=right|3,167||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52856)||1998 RD77|| align=right|14,6|| align=right|2,237|| align=right|0,139|| align=right|5,32|| align=right|3,346||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52857)||1998 RT78|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,158|| align=right|7,03|| align=right|3,487||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52858)||1998 RF79|| align=right|15,0|| align=right|2,225|| align=right|0,108|| align=right|5,85|| align=right|3,318||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52859)||1998 RG79|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,185|| align=right|4,02|| align=right|3,269||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52860)||1998 SX|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,031|| align=right|6,85|| align=right|3,405||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52861)||1998 SG4|| align=right|16,0|| align=right|2,163|| align=right|0,090|| align=right|2,93|| align=right|3,180||MBA||18. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52862)||1998 SR4|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,183|| align=right|5,94|| align=right|3,533||MBA||19. september 1998||Stroncone||V. S. Casulli
|-
|(52863)||1998 SJ13|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,152|| align=right|4,42|| align=right|3,239||MBA||21. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52864)||1998 SR21|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,064|| align=right|6,21|| align=right|3,670||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52865)||1998 SH22|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,185|| align=right|6,32|| align=right|3,423||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(52866)||1998 ST23|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,114|| align=right|7,75|| align=right|3,551||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52867)||1998 SD25|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,175|| align=right|6,23|| align=right|3,344||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52868)||1998 SJ25|| align=right|14,7|| align=right|2,250|| align=right|0,096|| align=right|5,67|| align=right|3,375||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52869)||1998 SZ25|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,098|| align=right|5,96|| align=right|3,429||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52870)||1998 SC26|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,244|| align=right|5,92|| align=right|3,624||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52871)||1998 SR27|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,270|| align=right|23,08|| align=right|3,641||MBA||25. september 1998||Catalina||CSS
|-
|52872 Okyrhoe||1998 SG35|| align=right|11,3|| align=right|8,389|| align=right|0,309|| align=right|15,64|| align=right|24,30||XXX||19. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52873)||1998 SP35|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,051|| align=right|7,13|| align=right|3,709||MBA||22. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52874)||1998 SD36|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,105|| align=right|5,95|| align=right|3,372||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52875)||1998 SB43|| align=right|16,8|| align=right|2,242|| align=right|0,111|| align=right|4,24|| align=right|3,357||MBA||20. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52876)||1998 SQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,156|| align=right|5,22|| align=right|3,691||MBA||25. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52877)||1998 SU43|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,226|| align=right|2,62|| align=right|3,672||MBA||25. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52878)||1998 SU45|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,121|| align=right|4,09|| align=right|3,620||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52879)||1998 SL50|| align=right|16,7|| align=right|2,430|| align=right|0,165|| align=right|6,31|| align=right|3,787||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52880)||1998 SW52|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,075|| align=right|5,67|| align=right|3,499||MBA||30. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52881)||1998 SN53|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,143|| align=right|5,43|| align=right|3,220||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52882)||1998 ST53|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,240|| align=right|6,99|| align=right|4,036||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52883)||1998 SO54|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,122|| align=right|11,05|| align=right|3,568||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52884)||1998 SX54|| align=right|16,2|| align=right|2,222|| align=right|0,188|| align=right|5,30|| align=right|3,313||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52885)||1998 SB56|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,241|| align=right|7,00|| align=right|3,423||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52886)||1998 SF56|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,197|| align=right|3,62|| align=right|3,599||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52887)||1998 SL58|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,140|| align=right|6,62|| align=right|3,433||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52888)||1998 SZ58|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,193|| align=right|4,44|| align=right|4,171||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52889)||1998 SH61|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,086|| align=right|6,40|| align=right|3,582||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52890)||1998 SL61|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,183|| align=right|4,70|| align=right|3,465||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52891)||1998 SM61|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,227|| align=right|4,42|| align=right|3,612||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52892)||1998 SR62|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,274|| align=right|2,27|| align=right|3,527||MBA||20. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52893)||1998 SD63|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,094|| align=right|6,57|| align=right|3,578||MBA||25. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52894)||1998 SL64|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,068|| align=right|4,53|| align=right|3,461||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52895)||1998 SE65|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,115|| align=right|4,99|| align=right|3,623||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52896)||1998 SC66|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,206|| align=right|3,19|| align=right|3,668||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52897)||1998 SE66|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|11,15|| align=right|3,713||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52898)||1998 SO67|| align=right|15,5|| align=right|2,214|| align=right|0,175|| align=right|5,43|| align=right|3,294||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52899)||1998 ST67|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,070|| align=right|5,36|| align=right|3,456||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52900)||1998 SO70|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,204|| align=right|7,39|| align=right|3,536||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52901)||1998 SK73|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,014|| align=right|4,55|| align=right|3,418||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52902)||1998 SN73|| align=right|15,5|| align=right|2,195|| align=right|0,080|| align=right|2,46|| align=right|3,251||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52903)||1998 SG74|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,106|| align=right|4,64|| align=right|3,665||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52904)||1998 ST74|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,246|| align=right|3,20|| align=right|3,485||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52905)||1998 SN75|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,251|| align=right|3,30|| align=right|3,652||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52906)||1998 SW81|| align=right|17,2|| align=right|2,341|| align=right|0,188|| align=right|2,26|| align=right|3,581||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52907)||1998 ST82|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,057|| align=right|5,00|| align=right|3,435||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52908)||1998 SH83|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,229|| align=right|5,01|| align=right|3,626||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52909)||1998 SZ86|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,104|| align=right|9,69|| align=right|5,293||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52910)||1998 SY91|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,125|| align=right|3,05|| align=right|3,436||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52911)||1998 SP97|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,102|| align=right|6,66|| align=right|3,582||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52912)||1998 SN100|| align=right|15,7|| align=right|2,205|| align=right|0,191|| align=right|3,24|| align=right|3,273||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52913)||1998 SO101|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,151|| align=right|2,29|| align=right|3,463||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52914)||1998 SE102|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|3,393||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52915)||1998 SC103|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,060|| align=right|3,44|| align=right|3,445||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52916)||1998 SG105|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,021|| align=right|7,11|| align=right|3,364||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52917)||1998 SH105|| align=right|15,2|| align=right|2,168|| align=right|0,070|| align=right|4,80|| align=right|3,192||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52918)||1998 SM106|| align=right|15,1|| align=right|2,213|| align=right|0,157|| align=right|5,16|| align=right|3,292||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52919)||1998 SS108|| align=right|16,2|| align=right|2,209|| align=right|0,213|| align=right|2,47|| align=right|3,282||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52920)||1998 SQ110|| align=right|15,2|| align=right|2,180|| align=right|0,167|| align=right|5,51|| align=right|3,217||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52921)||1998 SF113|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,105|| align=right|4,95|| align=right|3,498||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52922)||1998 SS113|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,245|| align=right|5,19|| align=right|3,613||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52923)||1998 SR114|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,134|| align=right|3,01|| align=right|3,380||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52924)||1998 SF117|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,116|| align=right|6,91|| align=right|3,468||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52925)||1998 SW117|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,075|| align=right|6,71|| align=right|3,439||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52926)||1998 SY117|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,201|| align=right|1,88|| align=right|3,659||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52927)||1998 SC122|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,156|| align=right|4,35|| align=right|4,028||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52928)||1998 SX122|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,238|| align=right|1,54|| align=right|3,677||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52929)||1998 SY122|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,117|| align=right|6,84|| align=right|3,641||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52930)||1998 SK127|| align=right|14,6|| align=right|2,315|| align=right|0,269|| align=right|5,28|| align=right|3,521||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52931)||1998 SN127|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,039|| align=right|4,78|| align=right|3,372||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52932)||1998 SQ129|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,159|| align=right|6,18|| align=right|3,541||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52933)||1998 SC130|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,198|| align=right|4,10|| align=right|3,453||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52934)||1998 SZ131|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,212|| align=right|5,07|| align=right|3,386||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52935)||1998 SF132|| align=right|17,0|| align=right|2,260|| align=right|0,129|| align=right|6,73|| align=right|3,398||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52936)||1998 SC134|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,214|| align=right|2,30|| align=right|3,603||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52937)||1998 ST135|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,138|| align=right|6,74|| align=right|3,546||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52938)||1998 SW136|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,126|| align=right|7,27|| align=right|3,693||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52939)||1998 SO137|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,159|| align=right|5,34|| align=right|3,658||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52940)||1998 SV137|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,103|| align=right|7,08|| align=right|3,353||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52941)||1998 SC139|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,121|| align=right|4,17|| align=right|3,540||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52942)||1998 SU139|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,127|| align=right|4,99|| align=right|3,338||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52943)||1998 SV139|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,166|| align=right|4,83|| align=right|3,615||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52944)||1998 SO142|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,141|| align=right|7,12|| align=right|3,749||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52945)||1998 SQ142|| align=right|15,2|| align=right|2,242|| align=right|0,142|| align=right|3,94|| align=right|3,356||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52946)||1998 SZ142|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,150|| align=right|5,04|| align=right|3,382||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52947)||1998 SY144|| align=right|15,6|| align=right|2,455|| align=right|0,146|| align=right|5,85|| align=right|3,845||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52948)||1998 SH145|| align=right|16,8|| align=right|2,408|| align=right|0,203|| align=right|2,78|| align=right|3,736||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52949)||1998 SK145|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,224|| align=right|1,99|| align=right|3,700||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52950)||1998 SB146|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,095|| align=right|3,64|| align=right|3,463||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52951)||1998 SO147|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,164|| align=right|9,41|| align=right|3,650||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52952)||1998 SU154|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,216|| align=right|4,76|| align=right|4,098||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52953)||1998 SH170|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,076|| align=right|7,49|| align=right|3,496||MBA||21. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52954)||1998 TD|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,183|| align=right|4,68|| align=right|3,461||MBA||9. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52955)||1998 TJ|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,139|| align=right|5,74|| align=right|3,501||MBA||10. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52956)||1998 TZ|| align=right|16,4|| align=right|2,162|| align=right|0,174|| align=right|1,87|| align=right|3,179||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52957)||1998 TW1|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,146|| align=right|10,16|| align=right|4,533||MBA||14. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52958)||1998 TT2|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,175|| align=right|2,12|| align=right|3,663||MBA||13. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52959)||1998 TY2|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,152|| align=right|2,51|| align=right|3,601||MBA||13. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52960)||1998 TD7|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,048|| align=right|1,77|| align=right|3,296||MBA||14. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52961)||1998 TH9|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,155|| align=right|1,62|| align=right|3,639||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52962)||1998 TS13|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,149|| align=right|2,76|| align=right|3,704||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52963)||1998 TB16|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,214|| align=right|2,19|| align=right|3,343||MBA||15. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52964)||1998 TE16|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,171|| align=right|1,69|| align=right|3,696||MBA||15. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52965)||1998 TK17|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,123|| align=right|5,30|| align=right|3,318||MBA||15. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52966)||1998 TQ17|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,137|| align=right|7,71|| align=right|3,461||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52967)||1998 TV26|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,169|| align=right|4,24|| align=right|3,774||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52968)||1998 TL28|| align=right|16,6|| align=right|2,298|| align=right|0,086|| align=right|2,44|| align=right|3,482||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52969)||1998 TG30|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,208|| align=right|1,61|| align=right|3,500||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52970)||1998 TS30|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,134|| align=right|15,71|| align=right|4,043||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52971)||1998 TQ31|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,098|| align=right|7,12|| align=right|3,453||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52972)||1998 TH33|| align=right|15,3|| align=right|2,244|| align=right|0,167|| align=right|6,87|| align=right|3,362||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52973)||1998 TP33|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,142|| align=right|7,29|| align=right|3,468||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52974)||1998 TE34|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,184|| align=right|3,73|| align=right|3,365||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|52975 Cyllarus||1998 TF35|| align=right|9,3|| align=right|26,10|| align=right|0,378|| align=right|12,66|| align=right|134||CNT||12. oktober 1998||Kitt Peak||N. Danzl
|-
|(52976)||1998 UX2|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,068|| align=right|7,29|| align=right|3,640||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52977)||1998 UE4|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,236|| align=right|9,87|| align=right|3,581||MBA||21. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52978)||1998 UH7|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,132|| align=right|5,49|| align=right|3,743||MBA||20. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52979)||1998 UL7|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,159|| align=right|7,51|| align=right|3,556||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52980)||1998 UP7|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,097|| align=right|7,59|| align=right|3,585||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52981)||1998 UX15|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,121|| align=right|2,57|| align=right|4,024||MBA||24. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52982)||1998 UY15|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,247|| align=right|6,68|| align=right|3,665||MBA||21. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52983)||1998 UX16|| align=right|14,2|| align=right|2,388|| align=right|0,262|| align=right|24,25|| align=right|3,690||MBA||27. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(52984)||1998 UZ16|| align=right|15,2|| align=right|2,333|| align=right|0,210|| align=right|25,91|| align=right|3,563||MBA||27. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(52985)||1998 UV19|| align=right|14,6|| align=right|2,246|| align=right|0,059|| align=right|6,78|| align=right|3,365||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52986)||1998 UE21|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,140|| align=right|0,26|| align=right|3,493||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52987)||1998 UK21|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,184|| align=right|4,81|| align=right|3,468||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52988)||1998 UN22|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,105|| align=right|5,71|| align=right|3,413||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52989)||1998 UT23|| align=right|15,0|| align=right|2,236|| align=right|0,099|| align=right|6,11|| align=right|3,344||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52990)||1998 UP24|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,133|| align=right|2,84|| align=right|3,733||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52991)||1998 UM25|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,116|| align=right|6,24|| align=right|3,455||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52992)||1998 UB26|| align=right|14,5|| align=right|2,350|| align=right|0,122|| align=right|7,43|| align=right|3,602||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52993)||1998 UT26|| align=right|16,3|| align=right|2,321|| align=right|0,235|| align=right|3,72|| align=right|3,535||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52994)||1998 UY29|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,051|| align=right|7,42|| align=right|3,387||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52995)||1998 UJ32|| align=right|14,4|| align=right|2,197|| align=right|0,114|| align=right|5,94|| align=right|3,255||MBA||27. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52996)||1998 UL32|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,036|| align=right|7,48|| align=right|3,508||MBA||29. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52997)||1998 UY32|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,231|| align=right|8,15|| align=right|3,476||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52998)||1998 UM33|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,253|| align=right|4,06|| align=right|3,540||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52999)||1998 UQ34|| align=right|15,8|| align=right|2,196|| align=right|0,212|| align=right|6,92|| align=right|3,253||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53000)||1998 UO40|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,057|| align=right|6,11|| align=right|3,636||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov